Jeep Grand Wagoneer (1984) – SUV klasy wyższej i klasy średniej produkowany w latach 1984–1994.
 Jeep Grand Wagoneer (2021) – SUV klasy pełnowymiarowej produkowany od 2021 roku.